Skotterup har flere betydninger:

 Skotterup – en by i Egebæksvang Sogn syd for Helsingør på Sjælland
 Skottorp (slot) – en herregård i Halland